Comitatul Grayson sau Grayson County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

Grayson County, Kentucky
Grayson County, Texas
Grayson County, Virginia